Голубка (фильм):
 «Голубка» — фильм 1978 года по роману Анатолия Приставкина, режиссёр Владимир Назаров.
 «Голубка» — фильм 2008 года режиссёра Сергея Ольденбург-Свинцова.
 «Голубка» — 16-серийный телесериал 2011 года режиссёра Романа Просвирнина.